Оле́г Фёдоров:
 Фёдоров, Олег Константинович (1936—2011) — советский, российский учёный-геофизик, инженер-конструктор, альпинист, эколог, художник.
 Фёдоров, Олег Павлович (род. 1958) — русское имя актёра Олегара Федоро.
 Фёдоров, Олег Петрович (род. 1959) — русский художник, живописец.